ABC 7 est le nom de plusieurs chaînes détenues ou affiliées au réseau American Broadcasting Company et peut se référer à :
 WABC-TV - New York, New York ; 
 KABC-TV - Los Angeles, Californie ; 
 WLS-TV - Chicago, Illinois ; 
 KATV - Little Rock, Arkansas ; 
 KETV - Omaha, Nebraska ; 
 KGO-TV - San Francisco, Californie ; 
 KLTV - Tyler, Texas ; 
 KMGH-TV - Denver, Colorado ; 
 KOAT-TV - Albuquerque, Nouveau-Mexique ; 
 KRCR-TV - Chico / Redding, Californie ; 
 KSWO-TV - Lawton, Oklahoma ; 
 KVIA-TV - El Paso Texas ; 
 KVII-TV - Amarillo, Texas ; 
 WBBJ-TV - Jackson, Tennessee ; 
 WJLA-TV - Washington, D.C. ; 
 WKBW-TV - Buffalo, New York ; 
 WVII-TV - Bangor, Maine ; 
 WWSB - Sarasota, Floride ; 
 WXYZ-TV - Détroit, Michigan ; 
 WZVN-TV - Naples, Floride ; 
 KTGM - Guam ; 
 ZFB-TV - Bermudes.

Voir aussi 
 Logo du 7 cerclé, logotype utilisé par les stations du réseau ABC portant le numéro 7

American Broadcasting Company